Kohistan kan syfta på följande platser:

Afghanistan 

 Kōhistān (distrikt i Badakhshan), 
 Kōhistān (distrikt i Faryab),

Pakistan 

 Kohistan, distrikt, 

Robotskapade Afghanistanförgreningar